Transport:
Línia 10 del metro de Barcelona.
Línia 10 (Rodalies Barcelona).
Línia 10 de Metrovalència.
Línia 10 del metro de París.
Línia 10 (Rodalies Madrid).